Ballerup Boulevard har flere betydninger:
 Ballerup Boulevard (vej) − en vej i Ballerup
 Ballerup Boulevard (film) − en dansk film fra 1986